6-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 15-16 мая 1965 года в Антверпене (Бельгия). В нём приняли участие 42 гимнаста из 21 страны. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались награды в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус шестого чемпионата Европы среди мужчин.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1965
Чемпионаты Европы в 1965 году
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Май 1965 года
Спорт в Бельгии в 1965 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии